Hesione är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av de Lamarck 1818. Hesione ingår i familjen Hesionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar